МБК «Николаев» — муниципальный баскетбольный клуб Николаева. Основан в 1972 году, один из сильнейших клубов Украины. Единственный клуб Украинской Суперлиги, принимавший участие во всех 29 чемпионатах Украины по баскетболу.

Прежние названия 
 1972—1977: «Спартак» (Николаев)
 1977—1993: НКИ (Николаев)
 1993—1994: БК «Корабел» (Николаев)
 1995—2000: СК «Николаев» (Николаев)
 с 2000: МБК «Николаев» (Николаев)

История 
 Профессиональная баскетбольная команда была образована в городе Николаеве в 1972 году по инициативе Виктора Боженара. Будучи игроком местной любительской команды при николаевских предприятиях ЮТЗ «Заря» и СПБ «Машпроект», он вместе с товарищами в 1970 году добился перехода всего коллектива в спортобщество «Спартак». В 1971 году николаевский «Спартак» уверенно взобрался в первую лигу чемпионата СССР. В 1973 году руководство Спартака стало задумываться о высшей лиге, в связи с этим городу требовался большой современный зал. Матчи проходили в спорткомплексе «Заря», который мог вместить всего несколько сот зрителей.

В 1976 году команда завоевала 11 место в «вышке» чемпионата СССР. На своей площадке были обыграны гранды советского баскетбола- Динамо (баскетбольный клуб, Москва), Спартак (баскетбольный клуб, Санкт-Петербург), Калев (баскетбольный клуб),СКА(Рига) теперь АСК Рига, Уралмаш (баскетбольный клуб) и другие. Но в результате «подковерных» интриг, вылетели в Первую лигу, вместо «Спартака» из Владивостока, который занял последнее место в турнирной таблице.

В октябре 1991 года в Николаеве состоялся последний в истории чемпионат УССР. В однокруговом турнире приняло участие шесть команд, при этом фаворит соревнований киевский Будивельник последние республиканские соревнования решил проигнорировать ради поездки на очередной коммерческий турнир за границу. В итоге николаевский НКИ под руководством Геннадия Защука и его ассистента Виталия Лебединцева стал последним чемпионом УССР по баскетболу.

Сезон за сезоном

Текущий состав 
Клуб

 Президент Роман СЕРБЕНОВ
 Исполнительный директор — Игорь СИЛЬКОВСКИЙ
 Спортивный директор — Валентин БЕРЕСТНЕВ
 Администратор — Виктор ГЛАДЫРЬ
 Пресс-аташе — Анастасия МЕХЕДОВА

Тренерский штаб
 Главный тренер — Арнис ВЕЦВАГАРС
 Помощник главного тренера — Александр ЦИКАЛЮК
 Тренер по физической подготовке — Алексей ОГАРКОВ
 Врач — Станислав УРУС

Данные обновлены — 5 октября 2021 года

Достижения 
 Чемпион УССР — 1991.
 Серебряный призёр чемпионата Украины — 1992.
 Бронзовый призёр чемпионата Украины— 1993, 1998.
 Участник Высшей лиги чемпионата СССР — 1976/1977, 1989/1990.

Победитель турниров 
 Победитель международного турнира в Секешфехерваре (Венгрия) в 1983 году.
 Победитель международного турнира, посвященного 200-летию Николаева в 1989 году.
 Победитель международных турниров в Николаеве в 1990, 1991 и 2002 годах.
 Победитель международного турнира в Мехико (Мексика) в 1989 году.
 Победитель международного турнира в Черкасах «Кубок Венето» в 2013 году.
 Второе место на Международном турнире «Эфес Пилсен» в Стамбуле (Турция) в 1990 году.
 Третье место на ХІ Мемориале «Карлос Уллоа» в Манагуа (Никарагуа) в 1991 году.

Тренеры 
 Боженар, Виктор Акимович
 Родовинский Владимир Михайлович
 Защук Г. С.
 Берестнев В. Б.
 Галвановскис А.
 Кирлан С. В.
 Полях В. Р.

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба 
 Страница клуба на сайте Федерации Баскетбола Украины

Появились в 1972 году на Украине
Баскетбольные клубы Украины
Спортивные клубы Николаева